У́лица Ке́дрова (бывшая Христорождественская улица, Малая Варваринская улица, Малая Февральская улица, Февральская улица) — улица в историческом центре города Ярославля. Лежит между Советской улицей и Волжской набережной. Нумерация домов ведётся от Волжской набережной.

История 
До перестройки города по регулярному плану 1778 года улица носила название Христорождественской по расположенной на ней церкви Рождества Христова. При перестройке города по регулярному плану улица была выпрямлена и получила название Малой Варваринской по находившейся на ней церкви Варвары Великомученицы (уничтожена в 1931 году). После застройки параллельной ей части Большой Варваринской улицы (от Пробойной улицы до Волжской набережной), обе улицы стали в обиходе называться Варваринской улицей.

В 1918 году, после захвата власти в городе, большевики переименовали улицу в Малую Февральскую в честь Февральской революции. В 1940 году, после переименования Большой Февральской улицы в улицу Трефолева, Малую Феральскую переименовали в Февральскую.

В июне 1979 года улицу переименовали в улицу Кедрова в честь М. С. Кедрова — чекиста, советского политического деятеля, одного из создателей системы советских концлагерей, организатора бессудных убийств тысяч безоружных людей в северных областях России в 1918—1921 годах.

Здания и сооружения 
 № 1 — Церковь Рождества Христова
 № 3 — Бывший дом почтмейстера Попова

См. также 
Улицы Ярославля

Примечания

Ссылки 
 3D-модель Варваринской церкви и Малой Варваринской улицы до революции

Кедрова